

Brasil 
Lago Azul (Manaus) — bairro
Lago Azul (Rio Claro) — área de lazer
Barragem da Usina do Carioca — em Minas Gerais, cuja albufeira é conhecida como Lago Azul

Desambiguações de topônimos